Александр Георгиевич Измоденов  () — советский хоккеист с мячом, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион мира.

Карьера 
Начал играть в хоккей с мячом в родном Среднеуральске.

С 1956 года играл в команде СКА (Свердловск, ныне Екатеринбург), в составе которой стал восьмикратным чемпионом Советского Союза, шестикратным серебряным и трёхкратным бронзовым призёром чемпионата СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов.

В общей сложности сыграл за СКА (Свердловск) в 525 матчах, забил 272 гола. 10 раз входил в список лучших игроков сезона.
 
Семь раз становился чемпионом мира в составе сборной команды СССР (1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 годов). Всего в сборной страны сыграл 40 матчей, забил 21 мяч. Был также чемпионом мира среди юниоров.

Окончил Челябинское высшее военное автомобильно-тракторное училище.

С мая 1984 год работал тренером-начальником команды.

Скончался 30 августа 2022 года.

Награды 
 Почётный гражданин города Среднеуральск
 орден Дружбы народов
 орден «Знак Почёта» (30.05.1969)

Достижения

В клубе 
 Чемпион СССР (8): 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1962, 1965/66, 1967/68, 1970/71, 1973/74
 Серебряный призёр (7): 1956/57, 1960/61, 1962/63, 1964/65, 1966/67, 1968/69
 Бронзовый призёр (2): 1969/70, 1974/75
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1975

В сборной 
 Чемпион (7): 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971

Примечания

Ссылки 
 Измоденов А. Г.  на сайте «Спорт на Урале»

Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом